Název Korunní potok má více vodních toků:

 Korunní potok (přítok Ohře) – pravostranný přítok Ohře v okrese Karlovy Vary
 Korunní potok (přítok Třešťského potoka) – pravostranný přítok Třešťského potoka v okrese Jihlava